Strukturalizm (z łac. structura) – nazwa różnych kierunków, występujących we współczesnych dyscyplinach naukowych zajmujących się analizą struktury badanych zjawisk, a nie ich genezą czy funkcją.

 strukturalizm (architektura)
 strukturalizm (filozofia)
 strukturalizm (językoznawstwo)
 strukturalizm (psychologia)
 strukturalizm (socjologia)
 strukturalizm (sztuka)
 strukturalizm w badaniach literackich
 strukturalizm – w dydaktyce, teoria doboru treści nauczania

Zobacz też 
 Ferdinand de Saussure
 Claude Lévi-Strauss (zapoczątkował strukturalizm w teorii kultury)
 Michel Foucault